En computación, batch puede referirse a:

 Archivo batch, un archivo de texto con extensión *.bat que contiene una secuencia de órdenes para ser ejecutadas en sistemas DOS, OS/2 y Microsoft Windows.
 Batch (Unix), comando para poner en cola tareas para su posterior ejecución.
 Batch Enhancer, un applet lanzado por Norton Utilities para mejorar la presentación de archivos batch.
 Batch Monitor, un programa de software creado por Apple Computer para ver y monitorear tareas codificadas .
 Batch processing («procesamiento por lotes»), la ejecución de una serie de programas en un computador sin la interacción humana.
 Batch renaming, el proceso de renombrar múltiples archivos y carpetas de computador de una manera automática.
 DEC BATCH-11/DOS-11, un sistema operativo desarrollado por Digital Equipment Corporation.
 Portable Batch System, un software de computadora que ejecuta programación de tareas.
 Spring Batch, un framework de código abierto para procesamiento por lotes.